Az 1936. évi téli olimpiai játékokon a gyorskorcsolya férfi 1500 méteres versenyszámát február 13-án rendezték a Rießersee jégpályán. Az aranyérmet a norvég Charles Mathiesen nyerte meg. A Magyarországot képviselő Hídvéghy László holtversenyben a 25. helyen zárt.

Rekordok 
A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben:

A versenyen olimpiai rekord született:

Végeredmény 
Mindegyik versenyző egy futamot teljesített, az időeredmények határozták meg a végső sorrendet.

Az időeredmények másodpercben értendők. A rövidítések jelentése a következő:

Jegyzetek

Források 

F01500